Het seizoen 1983/84 van de Nederlandse Eredivisie was het 28ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren FC Twente, N.E.C. en NAC gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen DS '79, FC Volendam en FC Den Bosch '67.

Feyenoord werd landskampioen. DS '79, Willem II en Helmond Sport degradeerden.
Ajax behaalde de grootste overwinning ooit tegen Feyenoord, 8–2 thuis in Amsterdam (september 1983).

De 19-jarige Marco van Basten werd op de laatste speeldag topscorer van de eredivisie met 28 goals, door op 13 mei 1984 in de wedstrijd Ajax – DS'79 (7–2) 5 maal te scoren. Opmerkelijk, daar van Basten wegens de ziekte van Pfeiffer slechts 26 van de 34 wedstrijden heeft kunnen spelen.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.607.100 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.520 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1983/84